

Patronyme 
 Elisa Schlott (née en 1994), actrice allemande.
  (1878-?), acteur allemand.
 Mark Schlott (né en 1985), skieur allemand.
  (1927-2014), entraîneur de football allemand.
  (né en 1958), musicien allemand.